Bellenbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Patrick Bellenbaum (* 1974), deutscher Hockeyspieler
 Susanne Bellenbaum, geb. Müller (* 1972), deutsche Hockeyspielerin
 Wolfgang Bellenbaum (1928–1984), deutscher Filmregisseur, Filmproduzent und Kameramann